Chris Thomas puede referirse a:
 Chris Thomas (baloncestista);
 Chris Thomas (productor discográfico) (1947 −), productor discográfico inglés